Het ATP-toernooi van San Remo 1990 (met de officiële naam San Remo Open) werd gespeeld van 30 juli tot en met 5 augustus 1990. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Italiaanse stad San Remo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{nowrap| G Pérez Roldán}}
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3=6| RD1-team02= F Santoro
| RD1-score02-1=7| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2
| RD1-team03= A Kahunen
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-team04= O Delaître
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= D Balducci
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-team06= S Pescosolido
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=6| RD1-team07= C Pioline
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= J Arrese
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= M Filippini
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=7| RD1-team10= T Champion
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=6
| RD1-team11= T Benhabiles
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=7
| RD1-team12= T Tulasne
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=5
| RD1-team13= C Geyer
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= N Utgren
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-team15= R Furlan
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=7
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= R Agenor
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

San Remo
ATP-toernooi van San Remo